Таунс — многозначный термин.

Фамилия 
 Таунс, Карл-Энтони (род. 1995) — американский баскетболист доминиканского происхождения.
 Таунс, Чарлз Хард (1915—2015) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1964).

Топоним 
 Таунс (округ, Джорджия) — округ штата Джорджия, США.
 Таунс — озеро в Вецпиебалгском крае, Латвия.